Bendt Lindhardt (1804-1894), un prêtre danois ;
 Lauritz Christian Lindhardt (1842-1906), un dentiste danois ;
 Thure Lindhardt (1974-), un acteur danois.